Nuwa ist der Name

 eines Asteroids, siehe (150) Nuwa
 einer Gestalt in der chinesischen Mythologie, siehe Nüwa